Михаил Васильевич Дьяконов (11 апреля 1902, Калуга — 25 октября 1980, Москва) — советский ,  и  архитектуры.

Биография 
Родился 11 апреля 1902 года в Калуге в семье фельдшера. Поступил и окончил Калужский строительный техникум и архитектурное отделение Сибирского политехнического института в Томске в 1929 году. В 1929 году переехал в Москву и занимал должность архитектора-проектировщика вплоть до 1941 года. В эти годы им было осуществлено строительство свыше 30 архитектурных объектов в Москве и Московской области.

В 1941 году после начала войны был призван в армию, был ранен и награждён Орденом Красной Звезды и медалями. 

Начиная с конца 1945 года работал в Инспекции государственной охраны памятников Мособлисполкома, обследовал сотни памятников архитектуры, составил проекты реставрации ряда подмосковных усадеб. С 1951 по 1962 год работал в Центральных научно-реставрационных мастерских Академии архитектуры СССР.

Скончался 25 октября 1980 года в Москве. Кремирован, урна с прахом захоронена в Колумбарии  (секция № 16, ниша 91).

Награды 
 Медаль «За боевые заслуги» (24.9.1944)
 Орден Красной Звезды (15.5.1945)

Примечания

Ссылки 
 Краткая биография.

Выпускники вузов Томска
Капитаны (СССР)
Военные химики Великой Отечественной войны
Реставраторы по алфавиту
Историки архитектуры
Реставраторы СССР